Климе́нт Андре́евич Коле́сников () — российский пловец, специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем. Двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион Европы на короткой воде, шестикратный чемпион юношеских Олимпийских игр 2018. Рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине. Заслуженный мастер спорта России. Лучший пловец Европы 2018 года.

Спортивная карьера 
Чемпион европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2015 года в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

В 2016 году на Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 2016 завоевал 4 медали — две золотые в плавании на 50 и 100 метров на спине и две серебряные в комбинированной эстафете 4×100 метров и смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. На дистанциях 50 и 100 метров установил юниорский рекорд мира.

В 2017 году на Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров 2017 выиграл 7 медалей — два золота в плавании на спине на 50 и 200 метров, четыре серебра в плавании на 100 метров на спине, комбинированной эстафете 4×100 метров и смешанных эстафетах 4×100 метров вольным стилем и комбинированной, а также бронзу в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

На чемпионате мира 2017 года в полуфинале заплыва на 100 метров на спине вместе с китайцем Ли Гуанъюанем показал девятый результат и в «переплыве» выиграл, побив собственный юниорский рекорд мира.

Занял первое место чемпионата Европы 2017 года по плаванию в 25-метровом бассейне в Копенгагене на дистанции 200 м на спине с юниорским рекордом мира, а позже в составе мужской сборной России (Климент Колесников, Владимир Морозов, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев) завоевал «золото» в эстафете 4×50 м вольным стилем.

22 декабря 2017 года на турнире «Кубок Владимира Сальникова» в Санкт-Петербурге установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на короткой воде — 48,90 сек.

4 августа 2018 года на чемпионате Европы в Глазго установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, проплыв её за 24,00 сек.

В мае 2019 года российские спортивные СМИ распространили информацию, что Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены руки. Однако сам Климент и его тренер Дмитрий Лазарев опровергли эту информацию, заявив, что никаких проблем со здоровьем у пловца нет.

В июле 2019 года завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине, а также серебряную медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем и бронзовую в комбинированной эстафете 4×100 метров.

В мае 2021 года на чемпионате Европы дважды устанавливал мировые рекорды на дистанции 50 метров на спине − 23,93 секунды в полуфинале и 23,80 в финале. Всего на этом первенстве стал трёхкратным обладателем золотых медалей, одержав победы на дистанциях 50 м на спине и 100 метров вольным стилем, а также став чемпионом в эстафете 4×100 м вольным стилем.

В июле 2021 года на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м на спине, уступив 0,02 с своему соотечественнику Евгению Рылову.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Заслуженный мастер спорта России (2018).

Примечания 

Чемпионы России по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию
Обладатели действующих мировых рекордов
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года